Бусовача:

 Бусовача — город, центр одноимённой общины в центре Боснии и Герцеговины.
 Бусовача — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины.